Бобби Колдуэлл:
 Бобби Колдуэлл (1951—2023) — американский певец.
 Бобби Колдуэлл (род. 1951) — американский барабанщик, музыкант групп Captain Beyond и Iron Butterfly.